Мери́-сюр-Сен () — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. Входил в состав округа Ножан-сюр-Сен. Всего в кантон Мери-сюр-Сен входяли 25 коммун, из них главной коммуной была Мери-сюр-Сен.

Коммуны кантона

Население 

Упразднённые кантоны департамента Об